Хопкин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хопкин, Анна (род. 1996) — британская пловчиха.
 Хопкин, Мэри (род. 1950) — валлийская поп-исполнительница.
 Хопкин, Фред (1895—1970) — английский футболист, выступавший на позиции левого крайнего нападающего.